Dades de la Temporada 1997-1998 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 2 d'agost de 1997: Pretemporada: Royal Excelsior Mouscron 1 - Espanyol 1
 7 d'agost de 1997: Pretemporada: FC Utrecht 1 - Espanyol 0
 9 d'agost de 1997: Pretemporada: VBV De Graafschap 1 - Espanyol 0
 16 d'agost de 1997: L'Espanyol guanya el 1r Trofeu Costa de Azahar superant el CE Castelló (0-0) i el Vila-real CF (1-0), disputat en la modalitat 3x1.
 19 d'agost de 1997: Presentació Estadi de Montjuïc: Espanyol 1 - Reial Betis 1
 26 d'agost de 1997: Torneig Ciutat de Barcelona: Espanyol 2 - AC Milan 2, l'Espanyol campió per penals
 31 d'agost de 1997: Lliga: Athletic Club 1 - Espanyol 3
 20 de setembre de 1997: L'Estadi de Sarrià és demolit.
 19 d'octubre de 1997: Lliga: Espanyol 5 - Reial Betis 0
 26 d'octubre de 1997: Lliga: Atlètic de Madrid 0 - Espanyol 2
 12 de novembre de 1997: Lliga: Espanyol 3 - València CF 0
 22 de febrer de 1998: Lliga: Reial Betis1 - Espanyol 3
 10 de maig de 1998: Lliga: Espanyol 1 - Reial Madrid 0

Resultats i Classificació 
 Lliga d'Espanya: Desena posició amb 53 punts (38 partits, 12 victòries, 17 empats, 9 derrotes, 44 gols a favor i 31 en contra).
 Copa d'Espanya: Segona Ronda. L'Espanyol fou derrotat per la UE Figueres a la Segona Ronda.
 Copa Catalunya: L'Espanyol cau a semifinals davant el CE Europa.

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions futbolístiques del 1997
Competicions futbolístiques del 1998
Competicions esportives del 1997 a Catalunya
Competicions esportives del 1998 a Catalunya